Renesse, badplaats in de Nederlandse provincie Zeeland
 Renesse (film), Nederlandse film uit 2016 die zich in de gelijknamige badplaats afspeelt
 Huis Renesse, een adellijk geslacht